Иван Харитонов:
 Харитонов, Иван Константинович (род. 1993) — российский гандболист, правый крайний, мастер спорта России.
 Харитонов, Иван Михайлович (1870—1918) — повар семьи Николая Второго.
 Харитонов, Иван Николаевич (1859—1927) — российский издатель и просветитель.
 Харитонов, Иван Павлович (1923—1967) — полный кавалер ордена Славы, лишён всех наград.
 Харитонов, Иван Петрович (1924—1973) — советский судостроитель, Герой Социалистического Труда (1966).